Васи́лий Орло́в: 
 Орлов, Василий Алексеевич (1898—1948) — советский политический и государственный деятель.
 Орлов, Василий Андреевич (1891—1916) — герой Первой мировой войны.
 
 
 Орлов, Василий Михайлович (1858—1901) — русский композитор.
 
 
 Орлов, Василий Степанович (1924—1994) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Орлов, Василий Фёдорович (1916—1945) — Герой Советского Союза.